

Editoria
 Il Piccolo – quotidiano di Trieste
 Il Piccolo – trisettimanale di Alessandria

Musica 
 Flauto piccolo – altro nome usato per indicare l'ottavino
 Piccolo/Che sete ho – 45 giri di Fiorella Mannoia del 1976

Numismatica 
 Piccolo – nome di alcune monete

Personaggi immaginari
 Piccolo – personaggio di Dragon Ball
 Grande Mago Piccolo – personaggio di Dragon Ball

Persone 
 Antonio Piccolo (1988) – calciatore italiano
 Antonio Piccolo (1990) – ex calciatore italiano
 Brian Piccolo – giocatore di football americano statunitense
 Casimiro Piccolo – pittore ed esoterista italiano, fratello di Lucio
 Felice Piccolo – calciatore italiano
 Francesco Piccolo – scrittore e sceneggiatore italiano
 Francesco Raffaele Piccolo – politico italiano
 Giorgio Piccolo – politico italiano
 Lucio Piccolo – poeta ed esoterista italiano, fratello di Casimiro
 Ottavia Piccolo – attrice italiana di cinema e teatro
 Renato Piccolo – ex ciclista italiano
 Steve Piccolo – musicista statunitense

Altro 
 1366 Piccolo – asteroide della fascia principale
 Mar Piccolo – lago naturale di Taranto
 Piccolo Teatro – teatro di Milano
 Teatro Piccolo – teatro di Roma

Pagine correlate
Salvatore Piccolo

Altri progetti